Орлеанский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Благовещенском районе Алтайского края России. Административный центр — село Орлеан.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 639 человек, в том числе 308 мужчин и 331 женщина. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 629 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 посёлок Байгамут,
 село Орлеан.

Примечания 

Муниципальные образования Благовещенского района Алтайского края
Сельские поселения Алтайского края